Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Brett Steven che hanno battuto in finale David Prinosil e Udo Riglewski 6-3, 6-4.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (quarti di finale)

 David Prinosil /  Udo Riglewski (finale)
 Tomás Carbonell /  Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 1994
ATP Tour 1994